Die Abkürzung FCZ steht für:
 FC Zürich, ein Schweizer Fußballverein

Die Abkürzung FCz steht für:
 ein Elektroden-Punkt im 10-20-System einer Elektroenzephalografie

Abkürzung